3-й выпуск  Пер семпре Альфредо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 19 марта 2023 года в рамках Европейского тура UCI 2023 (категория 1.1). Победу одержал немецкий гонщик Феликс Энгельгардт.

Участники 
В гонке приняло участие 19 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 6 проконтинентальных, 10 континентальных команд.

Ход гонки 
Гонка ознаменовалась несколькими падениями и отрывом дня, который пелотон смог догнать за 60 километров до финиша. Победитель определился спринтом из порядка 20 гонщиков, в котором первым стал Феликс Энгельгардт.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2023 год в велоспорте
Март 2023 года